Pabbay kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Pabbay (ö i Storbritannien, lat 57,77, long -7,25), Skottland, Eilean Siar, 
 Pabbay (ö i Storbritannien, lat 56,85, long -7,58), Skottland, Eilean Siar, 
 Pabay Mór, ö, Skottland, Eilean Siar, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar